Caseificio ima više značenja:
 Caseificio, Bologna
 Caseificio, Cremona
 Caseificio, Parma
 Caseificio, Salerno